Вас, ВАС:

Имя 
 Вас — нормандский поэт XII века.

Персоналии 
 Вас, Абдул (род. 1981) — венесуэльский живописец и график.
 Ваш Доураду (Вас-Дурадо), Фернан — португальский картограф XVI века.
 Вас, Артур (род. 1986) — польский конькобежец.
 Вас, Педро (1963—2012) — уругвайский дипломат, министр иностранных дел.

Топоним 
 Вас — коммуна в Италии.

Аббревиатура 
 ВАС — Высший арбитражный суд Российской Федерации.
 ВАС — Восточноафриканское сообщество.